Стамбульская футбольная лига 1933/1934 () — 30-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 17 ноября 1933 года и закончился 11 мая 1934 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1933/34
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1933 году
Спорт в Турции в 1934 году